Příjmení Kahoun nosí více významných osobností:

 Jiří Kahoun (1942–2017) – český spisovatel
 Karel Kahoun – rozcestník
 Vladislav Kahoun (* 1935) – český malíř

Externí odkazy